Андреа Агостинелли (; ) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника. По завершении игровой карьеры — тренер.

Выступал, в частности, за клуб «Лацио», а также молодежную сборную Италии.

Клубная карьера 
Родился 20 апреля 1957 года в городе Анкона. Воспитанник футбольной школы клуба «Лацио». Дебютировал в Серии А 19 октября 1975 года в матче против «Перуджи» (0:2). В следующие сезоны он был дублером Лучано Ре Чекконі и стал основным игроком лишь в 1977 году после смерти последнего. Всего за «орлов» провел четыре сезона, приняв участие в 75 матчах чемпионата.

В 1979 году перешел на правах аренды в «Наполи», однако на поле выходил крайне редко, сыграв всего 9 матчей в Серии А, кроме того был вовлечен в расследование по договорным матчам, хотя и был оправдан.

После возвращения в «Лацио» Агостинелли повторно был отдан в аренду, на этот раз в «Пистоэзе», которое вышло в Серии А. В Тоскане Андреа сразу стал основным игроком, сыграв 27 матчей в чемпионате, но команда закончила сезон на последнем месте и покинула элитный дивизион.

В октябре 1981 года Агостинелли стал игроком клуба Серии C1 «Модена», которая купила игрока за 300 миллионов лир. Однако в новой команде полузащитник провел лишь один год и в октябре 1982 рок перешёл в «Аталанте», с которой провел два сезона в Серии Б и в Серии А.

В 1985 году Андреа перешёл в «Авеллино» из Серии А, а в октябре 1986 года, после того, как провёл свои последние две игры в высшем дивизионе Италии в начале сезона 1986/87, Агостинелли на правах аренды стал игроком «Лечче» из Серии В. Играя как основной игроком Агостинелли помог клуб у выйти в плей-офф за право выступления в Серии А, однако там его клуб уступил «Чезене». В октябре 1987 года, также на правах аренды, Андреа перешёл в «Дженоа» из Серии B, сыграв в 18 матчах.

Впоследствии с 1988 по 1990 год играл два сезона за «Мантову» в Серии С1. Завершил профессиональную игровую карьеру в 1992 году в клубе «Лодиджани» из Серии С2, с которой выиграл продвижение к Серии С1 в 1991 году.

За свою карьеру он провел 172 матчей и 3 гола в Серии А и 112 матчей и 2 гола в Серии Б.

Выступления за сборную 
В течение 1976—1978 годов привлекался в состав молодежной сборной Италии, вместе с которой стал четвертьфиналистом молодежного Евро-1978. Всего на молодёжном уровне сыграл в 12 официальных матчах.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру сразу же по завершении карьеры игрока, в 1992 году, войдя в тренерский штаб клуба «Лодиджани».

В 1994 году начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив клуб Серии D «Латина». В следующем сезоне переходит в «Астреи» из Серии С2, с которой вылетел в серию D, но вернулся в Серии C2 в следующем году, а также выиграл любительский Кубок Италии.

В сезоне 1997/98 тренировал «Мантову» из Серии С2, а в следующем сезоне возглавил «Пистоэзе», которое вывел из Серии С1 в Серию В, после чего сохранил команде прописку в Серии В сезона 1999/00.

В 2000 году Агостинелли возглавил «Тернану» из Серии B, но был уволен в ноябре 2001 года за неудачный старт своего второго сезона в клубе.

В сезоне 2002/03 Агостинелли дебютировал в Серии А в статусе тренера, управляя «Пьяченцой». Однако результаты команды были низкими (3 победы в 19 турах), поэтому в феврале 2003 года после домашнего поражения 1:4 от «Брешии» Агостинелли был уволен.

Летом 2003 года принял предложение поработать в клубе Серии В «Наполи», однако уже в ноябре того же года был уволен. После этого с декабря 2004 по апрель возглавлял другой клуб второго дивизиона «Кротоне», однако также в клубе надолго не задержался.

В феврале 2006 года Агостинелли заменяет Витторио Руссо у руля клуба «Триестина», который спас от вылета из Серии В, но в феврале 2007 года был уволен из команды.

В сезоне 2007/08 годов тренировал клуб «Салернитана» в Серии С1. Команда была в лидерах своей группы чемпионат, но ряд плохих результатов и ухудшение отношений с президентством привели к увольнению Андреа, которое состоялось 3 февраля 2008 года.

После двух лет бездействия, 2 декабря 2010 года Агостинелли стал главным тренером «Портогруаро», однако не спас венецианскую команду от вылета из Серии Б, после чего покинул клуб.

В апреле 2013 года возглавил «Варезе» из Серии Б,, но не смог пробиться с клубом в плей-офф за право выступления в Серии А и в конце сезона ушёл в отставку.

В сентябре 2015 года был принят на работу в клуб «Потенца» из Серии D, заняв должность технического директора.

28 декабря 2015 года он был назначен новым главным тренером одной из команд столицы Албании, Тираны «Партизане», с которым он подписал контракт до конца сезона. В следующем сезоне он был нанят чемпионами Албании клубом «Скендербеу», но уже 3 января 2017 года был уволен. На тот момент он с командой занимал третье место в турнирной таблице, будучи всего на четыре очка позади лидеров «Кукеси».

Титулы и достижения

Как игрока 
 : 1975/76
 Обладатель Англо-итальянского кубка: 1982
 Победитель Серии В: 1983/84
 Победитель Серии C2: 1991/92

Как тренера 
 Обладатель : 1996/97

Примечания

Ссылка 
 Статистика выступления за сборную на сайте Федерации футбола Италии.

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Пистойезе»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Мантова»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Латина»
Тренеры ФК «Мантова»
Тренеры ФК «Пистойезе»
Тренеры ФК «Тернана»
Тренеры ФК «Пьяченца»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Кротоне»
Тренеры ФК «Триестина»
Тренеры ФК «Салернитана»
Тренеры ФК «Портогруаро»
Тренеры ФК «Варезе»
Тренеры ФК «Партизани»
Тренеры ФК «Скендербеу»
Тренеры ФК «Мотема Пембе»